La Commission Nationale de l'Arbitrage (CNA), créée en , est présidée par Fabrice Hurth.

Elle a pour mission la gestion technique des arbitres évoluant dans les différents compétitions françaises de hockey sur glace. 

Elle est placée sous la houlette de la Commission d'Arbitrage et des Règles de Jeu, présidée par Fabrice Hurth. 

La CNA sélectionne les arbitres évoluant en compétition nationale, ainsi que les désignations des arbitres et juges de lignes pour les championnats de Ligue Magnus, de Division 1, Division 2, Coupe de France, Féminines, U20 et U17.

Membres pour la saison 2018-2019 
 Fabrice Hurth  : Président de la CARJ
 Bruno Colléoni : Responsable des Arbitres

 Alain Vignais  : Responsable des Désignations 
Julien Avavian : Superviseur
 Didier Bocquet : Superviseur
 Gilles Durand  : Superviseur
 Matthieu Loos : Superviseur
Stéphane Rousselin : Superviseur

 référente fédéral : Maud Silliard

Lien externe 
 Présentation

Hockey sur glace en France
Commission d'arbitrage